Koopman peut faire référence à :

Patronyme 

 Karl Koopman (1920-1997), zoologiste américain ;
 Martin Koopman (1956-), joueur et entraîneur de football néerlandais ;
 Pim Koopman (1953-2009), compositeur, batteur et producteur néerlandais ;
 Ton Koopman (1944-), organiste, claveciniste, chef de chœur et chef d'orchestre néerlandais ;
 Toto Koopman (1908-1991), mannequin néerlandaise d'origine indonésienne ;
 Will Koopman (1956-), réalisatrice, productrice, scénariste et actrice néerlandaise.

Sciences 
 (12625) Koopman est un astéroïde de la ceinture principale, découvert le .

Patronyme néerlandais